Arsinoe kan syfta på:

 Arsinoe – ett namn samt personer med namnet
 404 Arsinoë – en asteroid
 Arsinoe (skalbaggar) – ett släkte skalbaggar

Historiska platser med namnet Arsinoe 
 Arsinoe – en stad i nordvästra Cypern byggd på toppen av Marión
 Arsinoe – en stad på Cyperns östra kust, se Famagusta
 Arsinoe – en historisk ort i Egypten, se Crocodilopolis
 Arsinoe – en stad på Libyen kust, se Tūkrah
 Arsinoe – ett namn på hamnstad i Lykien, se Patara